Veli Mlun je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Grada Buzeta, Istarska županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 59 stanovnika te 22 obiteljskih kućanstava.

Prema popisu stanovništva iz 2011. godine, naselje je imalo 63 stanovnika.

Izvori

Naselja u Istarskoj županiji